Inspectie Invoerrechten & Accijnzen (Venlo) - rijksmonument in Venlo
 Inspectie Invoerrechten & Accijnzen - voormalige belastingorganisatie, nu onderdeel van de Belastingdienst